Un wraith es una aparición de una persona, viva o muerta, que puede aparecer poco antes o después de la muerte. La aparición de un wraith es a menudo considerado como un augurio.

Historia 
La palabra "wraith" es nombrada por primera vez en 1513 con el significado de "fantasma o espectro" (es decir, una aparición viva o de ser vivo, posiblemente como un augurio de muerte). En el  en Escocia se aplicó este término para espíritus acuáticos. Con el tiempo, llegó a ser utilizado en un sentido metafórico para referirse las cosas iguales a wraith, y para augurios en general.

La palabra puede ser de origen escocés (Warth), posiblemente a través del nórdico antiguo Vörðr, que significa "guardián" (cf. el Inglés Moderno "pupilo" y "vigilante"), y en relación con el irlandés arrach, que significa "aparición ". Una asociación con el verbo "writhe" también ha sido reclamada. 

El filólogo y autor de fantasía JRR Tolkien celebró este punto de vista, cuyo uso de la palabra en la denominación de las criaturas conocidas como los Ringwraiths ha influido en los creadores de fantasía y horror, televisión y juegos, que lo utilizan con el sentido de una sombra de algo, un espíritu de otro mundo, o, más generalmente, un misterioso ser a temer. 

La descripción clásica de un wraith es idéntica a la imagen de una persona alta, la figura humanoide envuelto en un manto negro, en virtud de la cual su frente no puede verse, aunque sobresale una mano. 

En las creencias paganas europeas, los wraith son vistos como espíritus vengativos. Se dice que son fantasmales con largos y afilados dedos. Los wraiths son considerados raros entre los espíritus del reino, ya que consisten en pura venganza, pero no todos los wraiths son realmente vengativos, algunos no están más que enfurecidos, a la medida que destruyen cualquier cosa que encuentran.

En una leyenda local de Cornualles, se dice que la Mina Polbreen está hechizada por un wraith llamado Dorcas.

En otros lugares del mundo, los wraith son considerados como reflejos de la imagen de una persona, vista inmediatamente antes de la muerte. Este punto es reforzado por viejas historias. El wraith es también descrito como una imagen vista inmediatamente antes de que uno muera, como una variación de la figura del "Grim Reaper".

En la moderna ciencia ficción
La palabra "wraith" también se utiliza en la moderna ficción para significar shifting wraiths del libro de T.A. Barron de la serie The Lost Years of Merlin y los mortiwraiths de Wayne Thomas Batson en The Door Within Trilogy. Considerando que el shifting wraith es bestial, un depredador serpiente capaz de tomar la forma de cualquier animal, los mortiwraith son antropomórficamente inteligentes, gigantescos, viven en una cueva, son muy fotosensibles, pero también depredadores como serpientes con peludas orejas,  sangre venenosa, y muchos recuperan las piernas cuya cantidad aumenta con el paso de cada cinco años. El uso de la palabra "wraith" para cualquiera de estos no se explica por los autores en las historias, aunque pueden referirse a la palabra "writhe".

Igualmente, el nombre inspiró a "Los Wraith", personajes que aparecen en la serie de Tv Stargate Atlantis.

En el episodio Fifteen Million Merits de la serie de televisión británica Black Mirror, uno de los Jueces de Hot Shot tiene como nombre Wraith, junto con Hope y Charity.

Véase también
Ikiryō
Doppelgänger

Fantasmas
Mitología de Europa